Guillaume Le Breton peut désigner :
 Guillaume le Breton (~1165-~1225), prêtre d'origine bretonne, connu comme chroniqueur ;
 Guillaume Le Breton (actif vers 1250-1272), bibliste et lexicographe ;
 Guillaume Le Breton (XVIe siècle), écrivain.